Pisgah ist Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Pisgah (Alabama)
 Pisgah (Arkansas)
 Pisgah (Georgia)
 Pisgah (Illinois)
 Pisgah (Iowa)
 Pisgah (Kalifornien)
 Pisgah (Kentucky)
 Pisgah (Maryland)
 Pisgah (Mississippi)
 Pisgah (Missouri)
 Pisgah (North Carolina)
 Pisgah (Ohio)
 Pisgah (South Carolina)
 Pisgah (Tennessee)
 Pisgah (Virginia)
 Pisgah (West Virginia)
 Pisgah Forest, North Carolina
 Pisgah Heights (Michigan)
 Pisgah Heights (Tennessee)
 Pisgah Shadows, North Carolina

Siehe auch:
 Mount Pisgah (Begriffsklärung)
 Nebo (Pisga), Berg in Jordanien